Эмиль На́уман (; 8 сентября 1827, Берлин — 23 июня 1888, Дрезден) — германский композитор и церковный музикдиректор, писатель о музыке и мемуарист.

Сын медика Морица Наумана, внук композитора Иоганна Готлиба Наумана. После начального изучения музыки во Франкфурте-на-Майне с 1842 по 1846 год обучался у Феликса Мендельсона в Лейпцигской консерватории. В 1850 году сменил Отто Николаи на посту музикдиректора придворной церкви в Берлине. В этом качестве опубликовал в 1856 г. труд «О введении псалмопения в евангелической церкви» (); для придворного церковного хора написал три тома «Псалмов на все воскресные и праздничные дни евангелического церковного года» (). С 1873 года преподавал в Дрезденской консерватории эстетику и историю музыки.

Большой известностью пользовалась его книга «Музыка в истории культуры» (; 1869—1870; за эту работу он получил почётную степень доктора философии), а также его мемуары; известны его работы «Немецкие композиторы» (; 1871; много изданий) и «Nachklänge» (1872). Из его композиций наиболее известны оратория «Christus der Friedensbote», месса, кантата в честь прусских побед 1866 года, опера «Юдифь». Другие известные труды: «Italienische Tondichter» (1876; 2е издание — 1883), «Zukunftsmusik und die Musik der Zukunft» (1877), «Иллюстрированная история музыки» (; 1880—1885; была переведена на несколько языков, новое издание, отредактированное Ойгеном Шмицем, вышло в 1908 году).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Статья в Nordisk Familjebok
 Статья в словаре Мейера

Композиторы Германии
Преподаватели Дрезденской Высшей школы музыки
Похороненные в Дрездене